herb gminy Biskupiec w powiecie nowomiejskim
 herb gminy Biskupiec w powiecie olsztyńskim